15-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 30 января по 31 января 1971 года на санно-бобслейной трассе в Вальдаоре, Италия.

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте the-sports.org

1971
Санный спорт
Спортивные соревнования в Трентино-Альто-Адидже
Спорт в Италии в 1971 году
Январь 1971 года